Dactylosaster gracilis är en sjöstjärneart som beskrevs av Gray 1840. Dactylosaster gracilis ingår i släktet Dactylosaster och familjen Ophidiasteridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sjöstjärnor
gracilis